A Széchenyi István Gimnázium nevet a következő intézmények viselik:

 Széchenyi István Gimnázium, Budapest
 Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros
 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs
 Széchenyi István Gimnázium, Sopron
 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Szeged
 Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola, Szolnok
 Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium, Százhalombatta

1956-ban rövid ideig a miskolci Földes Ferenc Gimnázium neve is volt.